

Animais
Jati - a abelha Tetragonisca angustula
Jati - a abelha Plebeia droryana

Localidades
Jati

Ou ainda:
Jatobá

Jati